«Let the Beat Control Your Body» — сингл нидерландской евродэнс-группы 2 Unlimited, вышедший в январе  года. Пятый и финальный сингл с альбома No Limits!.

О композиции 
Альбомная версия представляет собой главным образом инструментал; сингл-версия содержит полноценную рэп-партию Рэя и припев от Аниты.

«Let the Beat Control Your Body» вошёл в Топ-10 Германии, Нидерландов, Шотландии, Франции, Бельгии и Финляндии.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 2 Unlimited на Youtube

Композиции в стиле евродэнс
Песни по алфавиту
Песни 1994 года
Синглы по алфавиту
Песни на английском языке
Синглы 2 Unlimited